Quantum è un videogioco arcade con grafica vettoriale sviluppato dalla General Computer Corporation per Atari, pubblicato nel 1982. È stato scritto da Elizabeth Betty Ryan, prima programmatrice donna di General Computer Corporation, che si ispirò alla meccanica quantistica.

Modalità di gioco 
Con la trackball è possibile comandare una sonda in un universo subatomico quantistico e bisogna circondare altre particelle con la scia provocata dal movimento della sonda. Più veloce viene mossa la sonda più lunga è la scia rilasciata, che può così inglobare più particelle. Lo scopo del gioco è eliminare tutte le particelle presenti sullo schermo; se la sonda tocca le particelle si perde una vita. Ci sono vari tipi di particelle, si comincia a giocare cercando di eliminare i nuclei, che lasciano sullo schermo gli elettroni, i quali, se circondati prima di uscire dal campo di gioco, danno punti extra. Avanzando di livello appaiono i pulsar, che si espandono di grandezza in modo da diminuire il campo di movimento della sonda. Altri nemici nei vari livelli sono fotoni triangolari, positroni, pulsar, splitter e triphon a forma di diamante. 

Una volta battuto il record è possibile aggiungere la propria firma con l'ausilio della trackball. All'avvio del gioco viene mostrata la firma della sviluppatrice. È presente una modalità demo gratuita di qualche secondo per familiarizzare con il gioco.

Sviluppo 
Il videogioco fu sviluppato dalla General Computer Corporation su incarico di Atari, a seguito di una disputa legale tra le due case. GCC vendeva schede di espansione non autorizzate per Missile Command di Atari, che ne aumentavano il livello di difficoltà; Atari fece causa a GCC, ma in seguito fece cadere le accuse a condizione che l'azienda sviluppasse dei videogiochi per loro. Quantum fu uno dei videogiochi sviluppati in seguito all'accordo, assieme a Food Fight e ad altri giochi per Atari 2600.

Note

Collegamenti esterni